Fengcheng Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fengcheng, Yichun, stad, 
 Fengcheng Shi (härad i Kina, Liaoning), 

Robotskapade Kinaförgreningar